Molekulska formula -{C18H30}- se može odnositi na:

 Dodecilbenzen
 Estran